Рене Поль Мартьяль Керу (, 22 декабря 1927 — 10 августа 2002) — французский фехтовальщик-шпажист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Биография 
Родился в 1927 году в Аллюэне. В 1955 году стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1956 году принял участие в Олимпийских играх в Мельбурне, где завоевал бронзовую медаль в составе команды, а в личном первенстве стал 6-м. В 1958 и 1959 годах становился бронзовым призёром чемпионата мира. На чемпионате мира 1963 года стал обладателем серебряной медали.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года